

Терентьєвка — село, Карабалицький район, Костанайська область

Терентьєвка — селище, Анжеро-Судженський міський округ, Кемеровська область
 Терентьєвка — село, Мелекеський район, Ульяновська область